Termenul Baal este utilizat ca:

Baal, zeul vremii și fertilității din Canaan cu origine asiriană.
 Baal, piesă de teatru de Bertolt Brecht.
 Baal, în Biblie, diavol
 Karin Baal, actriță din Germania